Francisco Calés puede hacer referencia a:
Francisco Calés Otero (1925-1985), compositor español;
Francisco Calés Pina (1886-1957), compositor español, padre del anterior.